Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1994 года проведён с 13 по 22 июля 1994 в городе Реден. Одновременно  проходил чемпионат Нидерландов по шахматам среди женщин.  

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (22-ый подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит продлила свою рекордную чемпионскую серию до 9 викторий подряд.

Вице-чемпионка 1989 и 1992 годов Эрна Вандерс повторила свое высшее достижение на национальном уровне. 

Третья - Барбара Грас. 

Граас мощно спуртовала, одержав в первых четырех турах три победы и одну ничью. Но после пошли поражения в пятом и шестом турах от Вандерса и ван Лит.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

1994 год в шашках
июль 1994 года
Спорт в Нидерландах в 1994 году
женщины 1994
Спорт в Редене (Нидерланды)